Cabecilla puede referirse a: 
 Jefe de un grupo rebelde;
 El nombre común de la planta Armeria arenaria;
 El nombre común de la planta Briza maxima.